«The Tracks of My Tears» — песня написанная Смоки Робинсоном (в соавторстве с Питом Муром и Марвом Тарплином) и впервые изданная его группой The Miracles в 1965 году. Вышла в мае 1995 года как лид-сингл) с их пятого студийного альбома Different Class.

В США сингл с ней поднялся на 16-е место чарта Billboard Hot 100. В ритм-н-блюзовом чарте того же журнала «Билборд» песня достигла 2-го места.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «The Tracks of My Tears» в исполнении группы Smokey Robinson and the Miracles на 50-е место своего списка «500 величайших песен всех времён».
В списке 2011 года песня также находится на 50-м месте.

Британский музыкальный журнал New Musical Express тоже включает её в свой (опубликованный в 2014 году) список «500 величайших песен всех времён», в нём она на 178-м месте.

Кроме того, песня «The Tracks Of My Tears» вместе с ещё тремя песнями в исполнении группы The Miracles, — «Going to a Go-Go», «Shop Around» и «You've Really Got a Hold on Me» — входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В 2008 году она была включена в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США. (В этот список включаются записи, которые должны быть сохранены для будущих поколений и для этой цели отправляются на особое хранение.)

Также, в 2007 году сингл группы The Miracles с песней «The Tracks of My Tears» (вышедший в 1965 году на лейбле Tamla) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1965 года
Синглы 1965 года
Синглы 1967 года
Синглы 1969 года
Синглы 1975 года
Синглы 2007 года
Синглы Motown
Национальный реестр аудиозаписей
Зал славы «Грэмми»
Песни The Miracles
Песни Ареты Франклин
Песни Джонни Риверса
Песни Линды Ронстадт